Сен-Жуері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 6 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 4439 осіб у працездатному віці (15-64 років) 3183 були активні, 1256 — неактивні (показник активності 71,7%, у 1999 році було 70,2%). З 3183 активних працювало 2836 осіб (1441 чоловік та 1395 жінок), безробітних було 347 (142 чоловіки та 205 жінок). Серед 1256 неактивних 344 особи були учнями чи студентами, 473 — пенсіонерами, 439 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7143,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Сен-Жуері
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жуері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн